Dit is de wereldranglijst voor mannen van februari 2019 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 7 februari 2019.

Mannen 02